Martin Wagner puede referirse a:

Martín Wagner, futbolista argentino.
Martin Wagner, futbolista alemán.
Martin Wagner, arquitecto alemán.